Eohypochthonius är ett släkte av kvalster. Eohypochthonius ingår i familjen Hypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Eohypochthonius